Juho Mielonen (né le  à Savonlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Ilves Tampere || SM-liiga ||17 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ilves Tampere || SM-liiga ||8 ||2 ||5 ||7 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2| 2007-2008 || SaPKo || Mestis ||7 ||1 ||5 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| SaiPa || SM-liiga ||31 ||1 ||2 ||3 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || SaiPa || SM-liiga ||12 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Jukurit Mikkeli || Mestis ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| SaiPa || SM-liiga ||46 ||8 ||12 ||20 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Ässät Pori || SM-liiga || 42|| 2|| 7|| 9|| 38|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Ässät Pori || SM-liiga || 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HIFK || SM-liiga || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan || 8|| 0|| 4|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 40|| 2|| 5|| 7|| 32|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2013-2014 || Rouen || Ligue Magnus || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 9 || 1 || 2 || 3 || 10 
|-
| 2014-2015 || Dijon || Ligue Magnus || 21 || 1 || 6 || 7 || 58 || 13 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2015-2016 || LeKi Lempäälä || Mestis || 12|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Chamonix || Ligue Magnus || 19 || 1 || 6 || 7 || 18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Savonlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HIFK
Joueur du Mora IK
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Chamonix Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace